Utricularia tetraloba  — многолетнее травянистое хищное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Распространено в Гвинее и Сьерра-Леоне. Произрастает на скалах с постоянной проточной водой, на высоте от 360 до 690 метров над уровнем моря. Вид описан Питером Тейлором в 1963 году.

Классификация 
Вид Utricularia tetraloba входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Африки